Orbea – pianta della famiglia delle Asclepiadaceae
Orbea – azienda spagnola